|-
| 17601 Sheldonschafer || 1995 SS || 19 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 17602 Dr. G. ||  || 19 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 17603 - ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 17604 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17605 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17606 Wumengchao ||  || 28 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 17607 Táborsko || 1995 TC || 2 octombrie 1995 || Kleť || , 
|-
| 17608 Terezín || 1995 TN || 12 octombrie 1995 || Kleť || M. Tichý
|-
| 17609 - || 1995 UR || 18 octombrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 17610 - ||  || 23 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 17611 Jožkakubík ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 17612 Whiteknight ||  || 20 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 17613 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 17614 - ||  || 27 octombrie 1995 ||  || , 
|-
| 17615 - ||  || 30 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 17616 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17617 - ||  || 28 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 17618 - || 1995 VO || 4 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17619 - || 1995 VT || 1 noiembrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 17620 - || 1995 WY || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17621 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 17622 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17623 ||  || 30 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 17624 - || 1996 AT || 10 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17625 Joseflada ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 17626 ||  || 12 ianuarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 17627 Humptydumpty ||  || 27 ianuarie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 17628 - ||  || 21 martie 1996 || Socorro || LINEAR
|-
| 17629 Koichisuzuki ||  || 21 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 17630 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17631 - ||  || 21 aprilie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 17632 - ||  || 21 aprilie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 17633 - || 1996 JU || 11 mai 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 17634 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17635 ||  || 20 iulie 1996 ||  || 
|-
| 17636 - || 1996 PQ || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 17637 Blaschke ||  || 11 august 1996 ||  || 
|-
| 17638 Sualan ||  || 11 august 1996 ||  || 
|-
| 17639 - ||  || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 17640 Mount Stromlo ||  || 15 august 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 17641 ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 17642 - ||  || 6 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 17643 - ||  || 9 octombrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 17644 - ||  || 10 octombrie 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 17645 Inarimori ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 17646 - ||  || 12 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17647 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17648 || 1996 UU || 16 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 17649 - ||  || 17 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 17650 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 17651 Tajimi ||  || 3 noiembrie 1996 || Tajimi || , 
|-
| 17652 Nepoti ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 17653 Bochner ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 17654 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17655 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17656 - ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 17657 Himawari ||  || 6 noiembrie 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 17658 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17659 - ||  || 15 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17660 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 17661 ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 17662 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 17663 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 17664 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 17665 - || 1996 WD || 16 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17666 - || 1996 XR || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 17667 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17668 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17669 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17670 Liddell ||  || 8 decembrie 1996 ||  || T. Urata
|-
| 17671 - ||  || 11 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17672 - ||  || 11 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 17673 Houkidaisen ||  || 15 decembrie 1996 || Saji || Saji
|-
| 17674 - || 1996 YG || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17675 - || 1996 YU || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17676 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17677 - ||  || 4 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17678 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17679 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17680 ||  || 1 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 17681 Tweedledum ||  || 6 ianuarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 17682 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17683 Kanagawa ||  || 10 ianuarie 1997 || Hadano || 
|-
| 17684 - ||  || 14 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17685 - ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 17686 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17687 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17688 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17689 - || 1997 CS || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17690 - ||  || 3 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17691 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17692 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 17693 Wangdaheng ||  || 15 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 17694 Jiránek ||  || 4 martie 1997 || Kleť || , 
|-
| 17695 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17696 Bombelli ||  || 8 martie 1997 ||  || 
|-
| 17697 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17698 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17699 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17700 - ||  || 7 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-